Эрди:
 Эрди — плато в Африке.
 Эрди () — болото в Эстонии.
 Эрди, Янош — венгерский адвокат, археолог и нумизмат.